Klemenz ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Klemenz (1899–1971), österreichischer Richter und Politiker (VdU)
 Lukas Klemenz (* 1995), polnischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Klementz
 Klemens
 Clemens